A szlovén női labdarúgó-válogatott képviseli Szlovéniát a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a szlovén labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja. A szlovén női-válogatott szövetségi kapitánya Damir Rob.

A szlovén női nemzeti csapat még egyszer sem kvalifikálta magát világbajnokságra, Európa-bajnokságra illetve az olimpiai játékokra.

Története

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Európa-bajnoki szereplés

Olimpiai szereplés

Játékoskeret 
A 2021-es női labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőin 2019. október 12-én,  ellen pályára lépő játékosok.

Lásd még 
 Szlovén labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

Források 
 A Szlovén Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala
 Szlovénia a FIFA oldalán 

Női labdarúgó-válogatottak
Nőiválogatott